Dennison (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Dennison (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.